Alberto de Austria-Teschen (Baden bei Wien, 24 de julio de 1897-Buenos Aires, 23 de julio de 1955) fue un propietario, político y miembro de la Cámara de los Lores húngara.

Vida

El archiduque Alberto II era el único hijo varón del archiduque Federico de Austria-Teschen y de la princesa Isabel de Croÿ (1856-1931). En 1914 su padre fue nombrado mariscal de campo por el emperador Francisco José I y hasta 1917 fue comandante en jefe de las tropas austrohúngaras en la Primera Guerra Mundial. Federico había heredado una gran fortuna de su tío, el archiduque Alberto I, por lo que se le consideraba el Habsburgo más rico de toda la familia. Tras ocho hijas, la pareja al fin tuvo al heredero largamente esperado, lo que hizo que Federico construyera en sus propiedades de Albertkázmérpuszta (Albrecht-Kasimir) una iglesia votiva en agradecimiento. A principios de la década de 1880, la pareja se estableció en Bratislava y alquiló el Palacio Grassalkovich, que comprarían en 1897 por 480,000 gulden [2]. Aquí nacieron la mayoría de los hijos, y hasta el año 1905 fue la residencia principal de la familia.

Desde una edad temprana mostró una gran ambición, a semejanza de su madre. Después de un entrenamiento militar básico, en 1916 se convirtió en guardiamarina en la Primera Guerra Mundial y rápidamente fue ascendido a teniente. Tras el colapso de la monarquía del Danubio, la familia perdió todos los bienes en la Checoslovaquia recién fundada y fue obligada a abandonar la nueva república de Austria. Por lo tanto, la familia se mudó a Hungría y se estableció en su residencia de Mosonmagyaróvár. El archiduque Federico vivió aquí hasta su muerte en 1936. Se le consideró un  benefactor muy generoso y extremadamente popular. En agradecimiento, la ciudad le erigió un monumento. 

Aunque Alberto originalmente estaba destinado a una carrera militar, las circunstancias lo obligaron a asistir a la 'Institución educativa agrícola superior', fundada por el archiduque Alberto de Sajonia-Teschen (1738-1822), y que completó con éxito obteniendo un diploma. Fue educado en el espíritu magiar, y en Bratislava acudía a escuelas húngaras. Actuó como húngaro y se consideraba descendiente directo de la Casa de Árpad a través de su línea materna Croÿ. En Hungría vivió como terrateniente hasta 1945. Después de la represión de la República Soviética de Hungría se convirtió en un político activo, cuya principal preocupación era recuperar la enorme fortuna familiar revisando el Tratado de Trianón. A partir de 1923, Alberto actuó como pretendiente al trono de Hungría, idea apoyada principalmente por su madre, la archiduquesa Isabel. Sin embargo, renunció en 1931 a favor de Otón de Habsburgo-Lorena. Fue miembro de la Cámara de los Lores en el Parlamento húngaro. Después de la toma del poder por Adolf Hitler en Alemania, también esperaba una revisión de los tratados de paz en Hungría. Se convirtió en miembro del "Partido de Renovación Húngaro" (en húngaro 'Magyar Megújulás'). Debido al Segundo arbitraje de Viena, una parte de Transilvania fue devuelta a Hungría por Rumanía, y Alberto participó en 1940 como coronel en la ocupación militar de esos territorios. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alberto vivió en Budapest y  debido a su proximidad al nacionalsocialismo, tuvo que huir ante la llegada de las tropas soviéticas. Primero fue a Austria y de allí emigró por España a Argentina donde se piensa tuvo un hijo en 1941. Vivió en Argentina Buenos Aires, donde murió el 23 de junio de 1955. Sus restos mortales fueron incinerados y enterrados en la iglesia parroquial de Halbturn. El castillo de Halbturn, de su propiedad, fue heredado por su sobrino Paul Waldbott-Bassenheim, hijo de su hermana María Alicia de Austria-Teschen.

Nacidos en Viena